Członek – część grupy, osoba lub jednostka prawna należące do jakiejś grupy.
 członek, kończyna – w biologii część ciała wyodrębniona od tułowia
 członek męski – określenie penisa
 sztuczny członek – akcesorium imitujące część ciała, najczęściej prącie
 członek – podmiot prawa należący do organizacji
 członek – osoba należąca do stowarzyszenia, organizacji
 członek rodziny – osoba należąca do rodziny